Le terme Buades est un patronyme de famille d'origine espagnole. Ce terme peut se référer à:

Personnalités
Abel Buades, joueur de football espagnol
Agustín Buades y Frau (1804-1871), peintre espagnol
Antònia Buades Vallespir (1911-2007) , chanteur espagnol et folkloriste.
Antoni Buades Fiol, homme politique espagnol 
Aurora Buades
Damià Ramos Buades, joueur de football espagnol
Joan Buades Beltran, homme politique espagnol 
Jose Buades Llorca, homme politique espagnol 
Gabriel Buades i Pons (1903-1938), homme politique espagnol
Llorenç Buades Castell (1952-2015), syndicaliste espagnol
Lucas Buadés, un footballeur français pour Nîmes en Ligue 2 
Macià Buades-Rotger
Marc Buades Ferriol (1966- ), un coureur cycliste espagnol et spécialiste de la piste.
Margalida Retuerto Buades (1944-2005), homme politique espagnol 
Miquel Buades i Crespí, joueur de football espagnol 
Miquel Nadal i Buades, homme politique espagnol 
Miquel Palou Buades
Ramon Buades Tormo

Autres
Galería Buades, galerie d'art de Madrid (Espagne) .